Allemagne:
 Rückersdorf (Bavière), une commune de Bavière 
 Rückersdorf (Brandebourg), une commune du Brandenbourg 
 Rückersdorf (Thuringe), une commune de Thuringe 
  Rückersdorf (Neustadt in Sachsen), une commune de Saxe

Autriche:
 Rückersdorf (Harmannsdorf)
 Rückersdorf (Kärnten)